Підозрюваний — особа у кримінальній справі (ст. 46 КПК України)
 Підозрюваний — телевізійний фільм Гая Річі, який вийшов на екрани 2007 року.
 Підозрюваний — американський фільм 1944 року, нуар Роберта Сіодмака.
 Підозрюваний — американський фільм 1987 року, детективний трилер Пітера Йєтса.
 Підозрюваний — південнокорейський фільм 2013 року, бойовик Вон Сін Йона.
 Підозрюваний (Person of Interest) — американський телесеріал у жанрі детективного трилера. Прем'єра відбулася у 2011 році.